Артур Де Греф ():
 Де Греф, Артур (1862—1940) — бельгийский композитор, пианист и педагог.
 Де Греф, Артур (род. 1992) — бельгийский теннисист.